Fabian Ernst (Hanôver, 30 de maio de 1979) é um futebolista alemão. Actualmente joga pelo OSV Hannover na posição de médio defensivo.

Futebolistas da Alemanha
Naturais de Hanôver
Futebolistas do Hannover 96
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do Besiktas JK
Jogadores da Seleção Alemã de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005